Słowo La Haye może dotyczyć:
 La Haye – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska
 La Haye – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Wogezy
 La Haye – gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche, utworzona 1 stycznia 2016 roku

Zobacz też

Geografia 
 La Haye-Aubrée – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Eure
 La Haye-Bellefond – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 La Haye-de-Calleville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Eure
 La Haye-d’Ectot – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 La Haye-de-Routot – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Eure
 La Haye-Descartes – dawna nazwa miejscowości i gminy we Francji, w Regionie Centralnym, w departamencie Indre i Loara
 La Haye-du-Puits – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 La Haye-du-Theil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Eure
 La Haye-le-Comte – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Eure
 La Haye-Malherbe – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Eure
 La Haye-Pesnel – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 La Haye-Saint-Sylvestre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Eure
 Layer de la Haye – wieś i civil parish w Anglii, w hrabstwie Essex, w dystrykcie Colchester
 Saint-Lubin-de-la-Haye – miejscowość i gmina we Francji, w Regionie Centralnym, w departamencie Eure-et-Loir
 Val-de-la-Haye – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska

Osobowości 
 David La Haye – kanadyjsko-francuski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny
 Reinier de la Haye – malarz holenderski